Холли Луиза Флоренс (; урожденная Грима (); род. 16 декабря 1983 года, Лонсестон, Тасмания, Австралия) ― австралийская профессиональная баскетболистка, выступавшая в Женской национальной баскетбольной лиге. Защищала цвета национальной сборной Австралии на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Играла на позиции центровой.

Карьера 
Училась в Австралийском институте спорта с 2000 по 2002 годы. В течение следующих пяти лет Грима выступала в Женской национальной баскетбольной лиге за клуб «Буллин Бумерс», а самым успешным стал сезон 2006/2007 годов, по итогам которого была признана самым ценным игроком чемпионата. В сезоне 2007/2008 годов играла в итальянской Серии А за команду «Италмока Поццуоли». Представляла свою страну в качестве игрока национальной сборной, дебютировав в 2002 году на чемпионате мира в Китае, где австралийская команда выиграла бронзу. Также она выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2008 года после непопадания в окончательный состав сборной во время подготовки к Олимпиаде в Афинах. Кроме этого, выступала за австралийскую сборную и была удостоена золотой медали на чемпионате мира 2006 года в Бразилии, а также Играх Содружества 2006 года в Мельбурне. Предки Холли ― мальтийцы, которые переехали жить в Австралию.

Личная жизнь 
В середине 2011 года баскетболистке был поставлен диагноз аденокарцинома или ранняя форма рака шейки матки. В результате заболевания ей пришлось рано уйти из баскетбола, и она объявила, что ей вряд ли предоставится возможность поучаствовать на Олимпийских играх в Лондоне.

Холли Грима является сестрой Натана, Тодда и Алекса Грима, известных австралийских футболистов.

Примечания

Ссылки 
 Олимпийская статистика 
 Профиль участницы на Олимпийских играх в Пекине
 Профиль участницы на чемпионате мира 2010 года в Чехии 

Баскетболисты Австралии
Центровые
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки ЖБК «Поццуоли»
Игроки ЖБК «Экс-ан-Прованс»
Игроки ЖБК «Брно»